Маріка Гомбітова () — словацька співачка.

Альбоми 
 1979: Dievča do dažďa
 1981: Môj malý príbeh
 1982: Slnečný kalendár
 1983: Mince na dne fontán
 1984: №5
 1986: Voľné miesto v srdci
 1987: Ateliér duše
 1990: Kam idú ľudia?
 1994: Zostaň

Примітки 

Словацькі співачки
Виконавці словацькою мовою